Брызгина — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители  
 Брызгина, Елизавета Викторовна (род. 1989) — украинская легкоатлетка, специализируется в спринте. Заслуженный мастер спорта по легкой атлетике (специализация — бег на 200 метров).
 Брызгина, Ольга Аркадьевна (до замужества Владыкина; род. 1963) — советская легкоатлетка, специализировалась в спринте.